Мајари могу да буду:

Мајари — град на Куби.
Мајари (Арда) — божанска бића која је измислио Џ. Р. Р. Толкин.